Jan Schipper (architect), 1889-1967, Zaans (gemeente)architect
 Jan Schipper (burgemeester), 1898-1962, Nederlands burgemeester
 Jan Schipper (politicus), 1890-1975, Nederlands vakbondsbestuurder en Eerste Kamerlid
 Jan Schipper (voetballer), 1947-1985, Nederlands voetballer